Крабы-пауки   — семейство морских крабов, включающее около 200 видов. Ноги у представителей некоторых видов очень длинные, за что их назвали «крабы-пауки». Среди них японский краб-паук — крупнейший современный вид ракообразных. Панцирь покрыт волосками с крючковидно загнутыми концами.

Роды 
В семействе 5 подсемейств и 52 рода:

Eurynolambrinae
 
Majinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micromaiinae
 
 
 
Mithracinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planoterginae

Примечания

Ссылки 
 

Majoidea
Семейства ракообразных